Томас Моралес (; 10 октября 1884, Мойя, провинция Лас-Пальмас — 15 августа 1921, Лас-Пальмас-де-Гран-Канария) — испанский поэт, врач и политик. Один из ярчайших представителей модернизма на Канарских островах, считается основоположником современной поэзии в этом регионе.

Томас Моралес начал писать стихи в 15 лет, его первое произведение было опубликовано в 1902 году. В 1908 году появилась его первая книга «Стихи о славе, любви и море», а спустя 2 года Театр Лас-Пальмаса поставил его драматическую поэму в прозе «Обед у Симона».

В 1909 году Моралес окончил медицинский факультет университета и практиковал в Агаэте и Лас-Пальмасе-де-Гран-Канария.

Ссылки 
 Дом-музей Томаса Моралеса
 Memoria Documental de Tomás Morales
 Розы Эркулеса на Cátedra
 Образовательный проект "Tomás Morales: pluma, batuta y pincel, Proyecto interdisciplinar, Intercentro y en Red. Con Sede Virtual en la Casa de Canarias en Second Life.

Политики по алфавиту
Политики Испании
Политики XX века
Врачи по алфавиту
Медики Испании
Медики XX века